Камбрија има више значења:
 Камбрија
 Округ Камбрија (Пенсилванија)
 Камбрија (Калифорнија)
 Камбрија (Висконсин)
 Камбрија (Илиноис)